Lewis Baker (Luton, 25 april 1995) is een Engels voetballer die doorgaans als centrale middenvelder speelt. Hij stroomde in 2014 door vanuit de jeugd van Chelsea.

Clubcarrière 
Baker werd op negenjarige leeftijd opgenomen in de jeugdopleiding van Chelsea. Hij debuteerde daarvoor op 5 januari 2014 in het eerste team, in de FA Cup tegen Derby County. Hij mocht na 87 minuten invallen voor Oscar. Chelsea won de wedstrijd met 0-2 door doelpunten van John Obi Mikel en Oscar.

Chelsea verhuurde Baker gedurende het seizoen 2015/16 aan Vitesse. Hij debuteerde op 30 juli 2015 voor de club, tijdens een wedstrijd tegen Southampton in de derde voorronde van de Europa League. Hij maakte op vrijdag 14 augustus zijn eerste competitiedoelpunt voor Vitesse, toen hij op slag van rust een strafschop benutte tegen PEC Zwolle (3-0) na een handsbal van verdediger Bram van Polen. Baker kwam dat seizoen tot 31 wedstrijden in de Eredivisie. Daarnaast maakte hij zijn debuut in de UEFA Europa League. Chelsea en Vitesse verlengden in juni 2016 zijn huurperiode tot medio 2017. Met Vitesse won hij de KNVB bekerfinale 2017 met 2-0. Door dit resultaat won de club voor het eerst in haar 125-jarig bestaan een prijs. Tevens werd hij met vijf goals topscorer van het toernooi.

Clubstatistieken

Bijgewerkt op 12 augustus 2017

Interlandcarrière 
Baker kwam uit voor diverse Engelse nationale jeugdelftallen. Hij werd met Engeland –21 vierde op het EK –21 van 2017.

Erelijst
Met  Vitesse
{| class="wikitable" style="font-size:85%;" width="40%"
!rowspan=2 width=50%| Competitie
!colspan=2 width=25%| Winnaar
!colspan=2 width=25%| Runner-up
|-
!width=5%|Aantal
!width=20%|Jaren
!width=5%|Aantal
!width=20%|Jaren
|-
|  Winnaar KNVB beker || 1x || 2016/17 ||  || 
|}Individueel'''

Engels voetballer